Tsjerni Vrach of Cherni Vrah (Bulgaars: Черни Връх) betekent letterlijk vertaald Zwarte Piek in het Bulgaars en verwijst naar het hoogste punt van het Vitosjagebergte. Er zijn een aantal plaatsen die deze naam dragen:

Plaatsen
 Tsjerni Vrach (Boergas), een dorp in de gemeente Kameno in oblast Boergas
 Tsjerni Vrach (Montana), een dorp in de gemeente Valtsjedram in oblast Montana
 Tsjerni Vrach (Sjoemen), een dorp in de gemeente Smjadovo in oblast Sjoemen